Хинтерхорнбах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильфрид Лехлайтнер по результатам выборов 2004 года.

Ссылки 

Города Тироля